Baie d'Olga peut faire référence à la :
 Baie d'Olga, dans le kraï du Primorie, en Russie ;
 Baie d'Olga, dans le kraï du Kamtchatka, en Russie.